Nicola Spinelli ist der Name folgender Personen:
  
* Nicola Spinelli (Jurist) (1325–1406), neapolitanischer Jurist und Politiker 
 Nicola Spinelli (Komponist) (1865–1909), italienischer Komponist